Sangha hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
Departamento de Sangha, República del Congo.
Río Sangha, afluente por la margen derecha del río Congo.
Sitio trinacional de Sangha, zona de parque nacionales de Congo, República Centroafricana y Camerún declarada Patrimonio de la Humanidad.
Sangha (Mali),  ciudad de Malí, en el país Dogón, sobre la falla de Bandiagara.
Sangha-Mbaéré, una de las dos prefectura s económicas de la República Centroafricana.

Budismo
Sangha (budismo), una de las tres joyas del Budismo: la comunidad.
Consejo Mundial de la Sangha Budista